Pentax KM — малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, производившийся в Японии с 1975 до 1977 года в чёрном и чёрно-серебристом исполнении. Камера была оборудована фокусировочным экраном с горизонтальным клином или микропризмами.

Данный аппарат можно назвать очередной модернизацией Pentax Spotmatic. KM — это, по сути, модификация Pentax Spotmatic F с байонетным креплением объектива. Неизменными остались горизонтальный затвор со шторками из прорезиненного шёлка, диапазон выдержек, выдержка синхронизации 1/60, репетир диафрагмы, механизм автоспуск, экспонометр на базе сернисто-кадмиевых фоторезисторов с отображением информации в видоискателе с помощью стрелочного гальванометра.

По специальным заказам поставлялись модификации камеры — Pentax KM MD, имевшие возможность использования приставного электропривода Pentax Motor Drive.

Наименование модели 
Не следует путать выпускавшийся с 1975 по 1977-й год механический плёночный Pentax KM (обе буквы заглавные, дефис отсутствует), с совершенно другой, гораздо более поздней цифровой зеркальной камерой Pentax K-m, выпускающейся Hoya с 2008 года.

Основные характеристики 
 Только ручной режим съемки.
 Репетир диафрагмы.
 Затвор из шёлковых прорезиненных шторок с горизонтальным ходом 1 — 1/1000 сек, В.
 Выдержка синхронизации 1/60 с.
 Ручная протяжка плёнки.
 Задержка спуска 5-13 секунд.
 Экспокоррекция отсутствует.
 Блокировка экспозамера отсутствует.
 Встроенный экспонометр с питанием от одного элемента 1,5 Вольта (A76, SR44, LR44).
 Стрелочное отображение выбранной выдержки в видоискателе.

Совместимость 
Как и любая другая камера Pentax оснащенная байонетом K, KM не может управлять диафрагмой объективов без кольца диафрагм. С объективами имеющими на кольце диафрагм положение «А» необходимо использовать положения с числовыми значениями.

См. также 
 Байонет K

Примечания

Ссылки 
  Описание, характеристики и фотографии Pentax KM на сайте Божидара Димитрова.
  Руководство пользователя.

Плёночные зеркальные фотоаппараты Pentax
35-мм фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 1975 году